Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wabash () :
le comté de Wabash, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Wabash, situé dans l'État de l'Indiana.